Fabel (von lateinisch fabula für „Erzählung, Sage, Geschichtchen“) bezeichnet
 eine in Vers oder Prosa verfasste Erzählung mit belehrender Absicht, siehe Fabel
 die Handlung, Struktur, die einem epischen oder dramatischen Werk zugrunde liegt und in dem die wichtigsten Motive enthalten sind, siehe Handlung (Erzählkunst)
 im antiken Rom ein Theaterstück (Fabula), man unterschied
 die klassische fabula palliata, benannt nach pallion, dem griechischen Gewand, siehe Palliata
 die fabula togata eine Komödie, benannt nach der Toga, dem römischen Gewand, siehe Togata
 die fabula praetexta, als Tragödie das Gegenstück der fabula togata und weniger populär als die togata; die Spieler trugen die Toga praetexta römischer Würdenträger

Fabel steht für:
 Fabel ist die Abkürzung für Familienzentriertes Baby-Eltern-Konzept. Die Idee zur Entwicklung dieses Konzeptes wurde 1997 von der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung – Familienbildung und Frauengesundheit – Bundesverband e.V.

Fabel ist der Familienname folgender Person:
 Karl Fabel (1905–1975), deutscher Schachkomponist und -autor

Siehe auch:
 Fable